Winterberg heißen folgende geographische Objekte:

Stadt:
 Winterberg, Stadt im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen 

Gemeindeteile:
 Winterberg (Braunsbach), Weiler im Ortsteil Steinkirchen der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Winterberg (Gars am Inn), Einöde des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Winterberg (Haibach), Einöde der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Winterberg (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Winterberg (Kalletal), Ortsteil der Gemeinde Kalletal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Winterberg (Saarbrücken), Distrikt des Stadtteils Sankt Arnual, Saarbrücken, Saarland
 Winterberg (Schwelm), zu Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg (Wuppertal), Ortslage des Stadtteils Dönberg, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg ZH, Ortschaft der Gemeinde Lindau ZH, Kanton Zürich, Schweiz

Ortschaften, historisch:
 Winterberg, Dorf in Südböhmen, heutige Stadt Vimperk, Böhmerwald, Tschechien
 Winterberg (Kreis Goldap, Ostpreußen), heutiges Dorf Wronki Wielkie, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Winterberg (Landkreis Oppeln, Schlesien), frühere Bezeichnung des Dorfs Kopalina (Gmina Pokój), Woiwodschaft Oppeln, Polen

Berge und Erhebungen:
 Winterberg (Urner Alpen) (3630,3 m), zentraler Kamm der Urner Alpen, Kanton Uri, Schweiz
 Winterberg (Silvretta) (2930 m), Hauptgipfel, zwischen Kanton Graubünden, Schweiz und Bundesland Vorarlberg, Österreich
 Winterberg (Berner Oberland) (1216 m), Haupthügel oberhalb von Heiligenschwendi, Kanton Bern, Schweiz
 Winterberg (Tautenhofen) (742 m), bei Leutkirch im Allgäu-Tautenhofen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Winterberg (Bayerischer Wald) (728 m), bei Haibach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Winterberg (Bad Harzburg) (585,3 m), bei Bad Harzburg, Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Winterberg (Wasgauer Felsenland) (460,8 m), nahe Hauenstein im Pfälzerwald, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Winterberg (Blomberger Höhen) (429,1 m), in den Blomberger Höhen bei Eschenbruch (Blomberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg (Rheinisches Schiefergebirge) (350,8 m), höchster Berg in Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg (Sprockhövel) (314,8 m), höchster Berg der Elfringhauser Schweiz zwischen dem Ruhrtal und Wuppertal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg (Saarbrücken) (300 m), in Saarbrücken, Saarland
 Winterberg (Weserbergland) (198,9 m), bei Vlotho, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Winterberg, deutscher Name des Plateau de Californie (183 m) im Höhenzug Chemin des Dames bei Craonne, Département Aisne, Frankreich
 Winterberg bei Danzig (98 m), siehe Góra Dantyszka

Winterberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Winterberg (1812–1872), waldeckischer Regierungschef
 Christian Winterberg (1767–1827), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Friedwardt Winterberg (* 1929), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Gaby Dlugi-Winterberg (1948–2014), deutsche Fußballspielerin
 Guido Winterberg (* 1962), Schweizer Radrennfahrer
 Hans Winterberg (1901–1991), deutscher Komponist
 Mailee Winterberg (* 2003), deutsche Handballspielerin
 Philipp Winterberg, deutscher Autor
 Sonya Winterberg (* 1970), freie Journalistin, Fotografin und Autorin
 Yury Winterberg (* 1965), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor

Weiteres:
 Ablaufberg, speziell für schlecht ablaufende Wagen beim Rangieren im Eisenbahnwesen
 Steinbruch Winterberg bei Bad Grund (Harz), Teil des Iberg-Winterberg-Komplexes
 Lager Winterberg, Bad Grund (Harz)

Siehe auch:
 Großer Winterberg (Begriffsklärung)
 Kleiner Winterberg
 Vinterberg
 Winterberger
 Wintersberg